Las siglas DMD hacen referencia, en esta enciclopedia:

 a Derecho a Morir Dignamente, una asociación española cuyo presidente de honor es Salvador Pániker; 
 a la distrofia muscular de Duchenne, una distrofia muscular causada por un gen defectuoso;
 al Digital Micromirror Device, un tipo de semiconductor utilizado para generar imágenes;
 al Digital Multilayer Disk o Disco Multicapa Digital, un tipo de disco para el almacenamiento de datos;
 al diagnóstico por multidetectores, un sistema para realizar diagnósticos médicos basado en imagen tridimensional;
 al desprendimiento de la membrana de Descemet, una complicación poco frecuente en la cirugía de la catarata;
 a Doctor of Dental Medicine, un doctor en medicina dental u odontólogo (título académico);
 a Digital Micro Devices, una empresa española dedicada a la fabricación de equipos electronícos.
 a Diseño y Manufactura Digital, una empresa Mexicana dedicada a la distribución de uno de los softwares de diseño más importantes del mundo.